Abdullah Al-Waked – ex calciatore saudita, centrocampista
 Amr Waked – attore egiziano
 Mohammed Al-Waked – calciatore saudita, portiere
 Sharif Waked – pittore israeliano